Siska steht für:
 Šiška (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana
die ehemalige Krimiserie, siehe Siska
die estnische Popsängerin, siehe Katrin Siska
die ehemalige ungarische Hürdenläuferin, siehe Xénia Siska
den Künstlernamen des deutschen Malers und Grafikers Franz Schwimmer